

Toponymie
 Hornówek est un village polonais, situé dans la gmina d'Izabelin de la Powiat de Varsovie-ouest dans la voïvodie de Mazovie
 Hornówek est un village polonais, situé dans la gmina de Kikół de la Powiat de Lipno et dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie